Somis ist der Familienname von:

Giovanni Battista Somis (1686–1763), italienischer Violinist und Komponist
Giovanni Lorenzo Somis (1688–1775), italienischer Violinist und Komponist

Somis ist außerdem der Name von:
 Somis (Kalifornien), einem gemeindefreien Gebiet in Kalifornien